A La Liga 1965-66-os szezonja volt a bajnokság harmincötödik kiírása. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Osztályozók

Góllövőlista

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1